Асєєв (Асеєв) — російське прізвище, утворене від імені Асєй. Жіноча форма — Асєєва. Відомі носії:

Асєєв 
 Асєєв Георгій Георгійович (1943) — радіофізик, доктор технічних наук (1994), професор (1996).
 Асеєв Герман Степанович — народний депутат України 1-го скликання.
 Асєєв Ігор Михайлович (1921, Ростов-на-Дону — 1996, Одеса) — композитор, педагог, заслужений діяч мистецтв України (1993).
 Асєєв Костянтин Миколайович — радянський і російський шахіст; гросмейстер (1992).
 Асєєв Микола Миколайович (28 червня (10 липня) 1889, Льгов, нині Курської області Росії — † 16 липня 1963, Москва) — російський радянський поет.
 Асєєв Олексій Олександрович — Герой Радянського Союзу (21.07.1944), учасник Другої світової війни.
 Асєєв Станіслав Володимирович (псевдонім Станіслав Васін) - український письменник і журналіст з Донецька
 Асєєв Юрій Сергійович (* 26(13) грудня 1917 — 4 жовтня 2005) — український архітектор, мистецтвознавець, педагог.

Асєєва 
 Асєєва Наталія Юріївна (нар. 1947) — український мистецтвознавець. Кандидат мистецтвознавства (1980). Донька українського мистецтвознавця Юрія Асєєва.
Російські прізвища